Por Thompsonville pode estar à procura de:
 Thompsonville (Connecticut)
 Thompsonville (Illinois)
 Thompsonville (Michigan)
 Thompsonville (Pensilvânia)

Desambiguação